Lyn est une abréviation qui signifie :
 Lynx, Lyncia, le nom latin et son génitif de la constellation du Lynx,

Lyn est aussi un diminutif de prénoms et un patronyme.

Patronyme 
 Euros Lyn (1971-), réalisateur pour la télévision gallois ;
 Nicole Lyn (1978-), une actrice canadienne ;
 Robbie Lyn (1951-), pianiste jamaïcain.

Divers 
LYN (protéine) est une protéine de type tyrosine kinase ;
FK Lyn, un club de football norvégien.

Voir aussi 
 Toutes les pages commençant par Lyn
 
 
 

Abréviation